La Ligue mondiale de volley-ball 2006 s'est déroulée du 14 juillet au .

Tour intercontinental 
Le tour intercontinental s'est déroulé du 14 juillet au . Chaque poule se joue en formule « championnat », où chaque équipe rencontre les trois autres en double aller-retour (deux matches à l'aller, deux matches en retour, chaque paire de match en un week-end). Chaque équipe joue donc douze matches. Se qualifient pour le tour suivant les vainqueurs des quatre poules et une équipe désignée par une wild-card. Si la Russie, organisatrice qualifiée d'office pour la phase finale participant au tour intercontinental, remporte sa poule, est qualifiée l'équipe ayant obtenu la deuxième place dans la même poule.

Équipes présentes 

 Bien que le pays n'existe plus, la Serbie-et-Monténégro continue d'exister en volley-ball sous cette forme. Cette sélection inclut des joueurs serbes et monténégrins, et sera également présente au Championnat du monde de volley-ball masculin 2006 (comme féminin) au Japon du 17 novembre au  prochains.

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
La phase finale a eu lieu du 23 août au  à Moscou. La Russie est qualifiée d'office en tant qu'organisateur. Les cinq autres participants sont placés dans les deux poules par un tirage au sort.

 Poule E
  -  : 3-0 (25-20 26-24 25-18)
  -  : 3-2 (25-23 21-25 25-22 21-25 15-10)
  -  : 3-2 (26-24 22-25 25-19 20-25 18-16)
 Poule F
  -  : 3-0 (25-17 25-23 25-20)
  -  : 3-1 (25-14 17-25 25-19 25-21)
  -  : 3-0 (25-20 29-27 25-19)
 matches inter poules
  -  : 3-2 (25-18 23-25 23-25 25-20 15-11)
  -  : 3-0 (26-24 25-20 26-24)
  -  : 2-3 (25-15 18-25 25-13 24-26 12-15)

Demi-finales 
  -  : 3-0 (25-21 25-20 25-20)
  -  : 1-3 (19-25 19-25 29-27 27-29)

Match de classement pour la  
 -  : 3-0 (25-20 25-19 25-19)

Finale 
 -  : 2-3 (25-22 25-23 22-25 23-25 13-15)

Classement final

Classement

Distinctions individuelles

Meilleures statistiques lors du tour préliminaire 
 Meilleur marqueur : 
 Meilleur attaquant :
 Meilleur contreur :
 Meilleur serveur :
 Meilleur réceptionneur :
 Meilleur défenseur :
 Meilleur passeur :

Meilleures statistiques lors du tour final 
 Meilleur joueur :Giba (Brésil)
 Meilleur marqueur : Sébastien Ruette (France)
 Meilleur attaquant : Matej Kaziyski (Bulgarie)
 Meilleur contreur : Vincent Montméat (France)
 Meilleur serveur : Andre Nascimento (Brésil)
 Meilleur libero : Alexei Verbov (Russie)
 Meilleur passeur :Andrej Zhekov (Bulgarie)
 Meilleur défenseur :Alexei Verbov (Russie)
 Meilleur réceptionneur : Alessandro Paparoni

Les compositions 
Il s'agit des listes de 18 joueurs sélectionnés par les fédérations nationales et communiquées à la FIVB. Les sélectionneurs nationaux piochent parmi celles-ci pour constituer les listes de 12 joueurs pour chaque week-end de compétition.

Argentine

Brésil

Bulgarie

Chine

Corée du Sud

Cuba

Égypte

États-Unis

Finlande

France

Italie

Japon

Pologne

Portugal

Russie

Serbie-et-Monténégro

Annexes

Article connexe 
 Ligue mondiale de volley-ball

Lien externe 
  Ligue mondiale 2006 sur le site de la Fédération Internationale de Volley-Ball

2006
Volley-ball en 2006
Volley-ball Ligue
Compétition de volley-ball à Moscou
Sport en Russie en 2006